Aube kan syfta på:

Aube – franskt departement i regionen Champagne-Ardenne.
Aube (flod) – fransk flod.
Aube, Moselle – fransk kommun i departementet Moselle i regionen Lorraine.
Aube, Orne – fransk kommun i departementet Orne i regionen Basse-Normandie.

Personer
Charles Nicolas Aubé (1802–1869), fransk läkare och entomolog.
Jean Paul Aubé (1837–1916), fransk skulptör.
Théophile Aube (1826–1890), fransk viceamiral.